За́навес — тканевая завеса для закрытия чего-либо:
 Занавес (занавеска, штора, гардина) — завес, используемый в быту для закрытия окна, чулана 
 Театральный занавес — занавес, отделяющий сцену от зрительного зала.
 Противопожарный занавес — огнеупорная дымонепроницаемая конструкция.

СМИ, искусство 
 «Занавес» — название стихотворения Константина Бальмонта (1917), Марины Цветаевой (1923).
 «Занавес» — детективный роман Агаты Кристи.
 «Занавес» — финальный эпизод мультсериала «Новые приключения Человека-паука».
 «Разорванный занавес» () — шпионский фильм Альфреда Хичкока 1966 года.

См. также 

 
 Бамбуковый занавес — аналог термина «железный занавес» для Восточной Азии.
 «Стальной занавес» — военная операция 2005 года на северо-западе Ирака.
 «После занавеса»